Valdivia, grad i općina u Čileu
 Valdivia (provincija), provincija u Čileu
 Valdivia (rijeka), rijeka u Čileu
 Valdivia (biljni rod), biljni rod